Myoidea är en överfamilj av musslor. Myoidea ingår i ordningen Myoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Myoidea 43 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Myoidea